Chris Davis (n. 1986), cestista statunitense
 Christopher Lyn Davis (n. 1986), giocatore di baseball statunitense